Radu Vodă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Radu Vodă (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Radu Vodă (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 legendärer Herrscher der Walachei, siehe Radu Negru